Красногварде́йский райо́н — название существующих и упразднённых административных районов в ряде городов и субъектов Российской Федерации и Украины, названных в честь Красной гвардии.

 Красногвардейский район (Адыгея)
 Красногвардейский район (Белгородская область)
 Красногвардейский район (Крым)
 Червоногвардейский (Красногвардейский) район (Макеевка)
 Красногвардейский район (Москва)
 Красногвардейский район (Оренбургская область)
 Красногвардейский район (Санкт-Петербург)
 Красногвардейский район (Ставропольский край)

Переименованные и упразднённые
 Красногвардейский район — название Гатчинского района Ленинградской области в 1929—1944 годах
 Красногвардейский район — название Красносулинского района Ростовский области в 1940—1956 годах
 Красногвардейский район — название Чечеловского района города Днепра в 1932—2015 годах
 Красногвардейский район (Краснодар) — существовал в 1940—1955 годах